Ōtake – città giapponese della prefettura di Hiroshima

Persone 
 Hideo Otake – giocatore di go giapponese
 Nami Otake – ex calciatrice giapponese
 Naoto Ōtake – ex calciatore giapponese
 Riho Ōtake – pallavolista giapponese
 Shinobu Otake – attrice giapponese
 Yōhei Ōtake – calciatore giapponese